Municipio de Spring River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spring River (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Spring River (condado de Randolph, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Spring River (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.